Sulaco kan syfta på:

Honduras 

 Sulaco (kommun), Departamento de Yoro, 
 Sulaco (ort), Departamento de Yoro,